Mühlen kan syfta på:

Geografi

Polen 

 Mielno (ort i Polen, Ermland-Masuriens vojvodskap, Powiat ostródzki),

Schweiz 

 Mulegns, ort och tidigare kommun i Graubünden

Österrike 

 Mühlen (kommun i Österrike), Steiermark, Politischer Bezirk Murau, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar